Кэ́трин Ли́за Белл (, род. ) — американская телевизионная актриса и продюсер, известная по ролям в телесериалах «Военно-юридическая служба» (1996—2005) и «Армейские жёны» (2007—2013).

Ранние годы 
Кэтрин Лиза Белл родилась в Лондоне, Англия, в семье медсестры и архитектора. Её мать иранка, а отец шотландец, благодаря чему Белл владеет персидским и английским языками.

Карьера 
Белл начала карьеру как модель со съёмок в Японии. Позже она изучала актёрское мастерство в Beverly Hills Playhouse и одновременно с этим зарабатывала на обучение съёмками в телешоу. В 1992 году она была дублёром Изабеллы Росселлини в фильме «Смерть ей к лицу», а позже уже начала получать более заметные роли в кино и на телевидении.

Белл добилась наибольшей известности по исполнению главной роли полковника Сары Маккензи в телесериале «Военно-юридическая служба», где снималась с 1996 по 2005 год. Она также снялась в нескольких фильмах в период своей карьеры, таких как «Чужой народ: Тело и душа», «Брюс всемогущий» и т. д. На телевидении она была приглашённой звездой в эпизодах сериалов «Друзья» и «Закон и порядок: Специальный корпус».

Белл сыграла главную роль в мини-сериале 2005 года «Бермудский треугольник», которая принесла ей номинацию на премию «Сатурн». Она также известна как продюсер и исполнительница главной роли в серии семейных телефильмов Hallmark «Добрая ведьма» (2008), «Сад доброй ведьмы» (2009), «Подарок доброй ведьмы» (2010) и «Семья доброй ведьмы» (2011)
. С 2007 по 2013 год, Белл исполняла одну из главных ролей в телесериале Lifetime «Армейские жёны». С 2015 года она играет ведущую роль, а также является исполнительным продюсером сериала Hallmark «Добрая ведьма».

Личная жизнь 
В 1994—2012 годы Кэтрин была замужем за своим бывшим ассистентом Адамом Бенсоном. У бывших супругов есть двое детей — дочь Джемма Бенсон (род. 16.04.2003) и сын Ронан Бисон (род. 21.08.2010).

Когда Кэтрин было двадцать с небольшим лет, она перенесла рак щитовидной железы.

Практикует саентологию.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Фотомодели по алфавиту
Фотомодели США